Kreis steht für:

 Kreis in der Geometrie
 Kreis (Familienname), deutscher Familienname
 Kreisgraph, eine Klasse von Graphen
 Zyklus (Graphentheorie), spezielle Folge von Knoten in einem Graphen

Elektrotechnik:
 Stromkreis, eine elektrisch-elektronische Einheit
 Schwingkreis, schwingfähige elektrische Schaltung

Verwaltungseinheiten:
 ein Gebiet oder Territorium der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde, siehe Kreis (Gebiet)
 speziell in einigen Bundesländern Deutschlands für Landkreis
 speziell in Baden für diverse historische Staats- und Selbstverwaltungsbehörden, siehe Kreis (Baden)
 in Österreich zwischen 1748 und 1867 eine Verwaltungseinheit, siehe Kreis (Habsburgermonarchie)
 speziell eine Verwaltungseinheit in den Kantonen Graubünden und Tessin, siehe Bezirk (Schweiz)
 eine Gliederungsebene in Verbänden und Parteien, siehe Unterbezirk
 Kreis (China), Verwaltungseinheit in China
 Kreis (Bayern), Bezeichnung für die Bezirke, die dritte politische Ebene in Bayern

Sonstiges:
 Der Kreis, eine 1947 in Franken gegründete Vereinigung bildender Künstler
 Kreis (Band), deutsche Popgruppe in der DDR (1973–1982)
 Zusammenschluss von Studentenverbindungen, siehe Verhältnisvertrag #Kreis

Siehe auch:

 Am Kreis, Der Kreis
 Crais
 Krais, Kreiss
 Greis, Greiss